Суперліга Туреччини 2012—2013  — 55-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

 

Примітки: 
1. Клуб Трабзонспор взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як фіналіст Кубка Туреччини 2012—2013.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 

2012-2013
Туреччина
Туреччина
2012 у турецькому спорті
2013 у турецькому спорті